Mok může znamenat:

 nápoj
 Mozkomíšní mok
 Tkáňový mok
 Komorová voda